Чемпионат Европы по дзюдо 1983 года среди мужчин проходил в городе Париж (Франция) 12 — 15 мая. Женское первенство прошло в городе Генуя (Италия) 5 мая.

Медалисты

Мужчины

Медальный зачёт

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 
 
 
 

Спорт в Италии в 1983 году
Спорт во Франции в 1983 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 1983 года
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные спортивные соревнования в Генуе
1983 год в дзюдо
Чемпионаты Европы в 1983 году
Чемпионаты Европы во Франции
Международные соревнования по дзюдо во Франции
Международные соревнования по дзюдо в Италии
Чемпионаты Европы в Италии